Існують дві теореми в шкільній геометрії:

 Теорема Фалеса про кут, що спирається на діаметр.
 Теорема Фалеса про пропорційні відрізки.